Le Hong Kong Open 2014 est l'édition 2014 du Hong Kong Open qui se déroule au Hong Kong Squash Centre à Hong Kong du 27 au .
Nicol David gagne son dixième Hong Kong Open, en battant Nour El Tayeb en finale.

Dotation et points 
En 2014, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant:

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Hong Kong Open
 Hong Kong Open masculin 2014
 Saison 2014 de la WSA

Féminin 2014
WSA World Series 2014
Squash en Chine en 2014
2014 à Hong Kong
Sport en août 2014